Кубок Хейнекен 1996/1997 — второй розыгрыш главного клубного турнира в европейском регби. Финальный матч прошёл 25 января 1997 года на стадионе «Кардифф Армс Парк».

Команды

Групповой этап 
В рамках группового этапа команды получали два очка за победу и одно — за ничью.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Жеребьёвка

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал 

1996/1997
1996 год в регби
1997 год в регби
Международные спортивные соревнования в Кардиффе
1996 год в Уэльсе